Le Fauteuil 47 è il titolo di un lavoro teatrale del 1924 di Louis Verneuil; la pièce è stata adattata due volte per il cinema:

Le Fauteuil 47 – film del 1926 diretto da Gaston Ravel
Le Fauteuil 47 – film del 1937 diretto da Fernand Rivers